JDŽ 151 ist die Bezeichnung folgender Typen von Tenderdampflokomotiven der Jugoslawischen Staatsbahnen (JDŽ):

 kkStB 394
 SB 32d

JDZ151